Bartomeu Marí Marí (Eivissa, 1902 - 1998), farmacèutic, òptic, mestre i empresari eivissenc
 Bartomeu Marí i Ribas (Sant Josep, Eivissa, 1966), filòsof i promotor cultural eivissenc